UAE Tour 2021 var den tredje upplagan av det emiratiska etapploppet UAE Tour. Cykelloppets sju etapper kördes mellan den 21 och 27 februari 2021 med start i Al Dhafra Castle och målgång i Abu Dhabi. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av slovenska Tadej Pogačar från cykelstallet Ineos Grenadiers.

Inför starten på den 2:a etappen valde stallet Alpecin-Fenix att plocka bort samtliga sina cyklister från tävlingen efter att en medarbetare testat positivt för covid-19, däribland Mathieu van der Poel som hade vunnit den 1:a etappen.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
UAE Tour 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Förenade arabemiraten